Дружи́ловичи () — агрогородок в Ивановском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Лясковичского сельсовета, до 2013 года был центром Дружиловичского сельсовета. Население — 375 человек (2019).

География 
Дружиловичи стоят на автодороге Иваново — Мотоль, примерно на полпути между ними, расстояние до обоих населённых пунктов около 10 км. Расстояние от Мотоля– 8 км, от Иванова– 12 км. Расстояние от железнодорожной станции "Янов-Полесский"– 14 км. Местные дороги соединяют село с Псыщево и Достоево. Местность принадлежит бассейну Днепра, вокруг деревни — сеть мелиоративных каналов со стоком в Ясельду. Ближайшая ж/д станция в Иваново (линия Брест — Пинск — Гомель).

Достопримечательности 
 Николаевская церковь. Деревянная православная церковь построена в 1777 году. Памятник деревянного зодчества. Церковь включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
 От усадьбы Жуков-Карпинских сохранился деревянный усадебный дом конца XIX века, перестроенный в жилой дом, и фрагменты парка.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Дружиловичи на сайте Глобус Беларуси 
 Дружиловичи на сайте Radzima.org

Населённые пункты Ивановского района (Брестская область)